1) W Polsce do 1970 r. oficjalna nazwa:
 zakładu karnego
 kary pozbawienia wolności
2) W znaczeniu potocznym:
 miejsca odbywania kar pozbawienia wolności lub innych środków o charakterze izolacyjnym (np. zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy itp.)
3) Inne:
 więzień – osoba uwięziona (w więzieniu, obozie lub innym miejscu odosobnienia)

Przypisy